Jonathan Chu ist der Name folgender Personen:

* Jonathan Chu (Tennisspieler) (* 1983), chinesisch-amerikanischer Tennisspieler 
 Jonathan Chu (Skeletonpilot) (* 1987), kanadischer Skeletonpilot 
 Jonathan Chu, US-amerikanischer Violinist, Mitglied von Skillet

Siehe auch:
 Jon M. Chu (Jonathan Murray Chu; * 1979), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent